Бостан је синоним за неке од биљака из породице бундева:
 у источним дијалектима се односи на лубеницу
 у западним дијалектима се односи на дињу

У неким крајевима се односи на обје ове биљке.